Die Liste der Volkstribune der römischen Republik enthält alle nachweisbaren Volkstribune (tribuni plebis) von 493 v. Chr. bis 43 v. Chr. Aufgrund der Quellenlage können nicht alle angegeben werden, es gibt darüber hinaus auch fragliche oder nicht genau zuzuordnende Namen oder Jahreszahlen.

Das Volkstribunat entstand in den Ständekämpfen der römischen Republik und existiert seit 493 v. Chr. Die sich daraus ergebende wichtigste Aufgabe der Tribunen – zuerst waren es zwei, seit 457 v. Chr. zehn – war der Schutz der Plebejer vor der Macht der Patrizier. Somit waren auch nur Mitglieder plebejischer Familien in das Amt wählbar, sie wurden von der Versammlung der Plebejer, dem concilium plebis, gewählt. Wie bei allen römischen Magistraten, waren Kontinuation (direkte Wiederholung), Iteration und Kumulation (Ämterhäufung) verboten, auch wenn es Abweichungen von diesen Regeln gegeben hat. Bis zur mittleren Republik 287 v. Chr. differenzierten sich die Aufgaben und die Rechte der Volkstribune aus. Seit 82 v. Chr. war das Amt Teil des cursus honorum und vom Status auf gleicher Ebene wie die Ädilität. Mit Caesars Ermordung und dem darauf folgenden Aufstieg Octavians endet die Liste der Volkstribune der römischen Republik 43 v. Chr.

Liste der Volkstribune der römischen Republik

Anmerkungen

Literatur 
 T. Robert S. Broughton: The Magistrates of the Roman Republic (= Philological Monographs of the American Philological Association. Bd. 15, 1–3, ). 3 Bände (Bd. 1: 509 B.C. − 100 B.C. Bd. 2: 99 B.C. − 31 B.C. Bd. 3: Supplement.). American Philological Association, New York NY 1951–1986, ISBN 0-89130-811-3 (Bd. 3).
 Giovanni Niccolini: I fasti dei tributi della plebe (= Fondazione Guglielmo Castelli 7, ). A. Giuffre', Mailand 1934.

!
Volkstribune